Аслонов (Аслонова) — среднеазиатская, узбекская фамилия тюркского происхождения, в основе которой мужское имя  — «лев».

Известные носители 
 Аслонов, Абдулло Убайдуллоевич (род. 1984) — узбекский преподаватель, в 2020 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 Аслонов, Кадриддин Аслонович (1947—1992) — советский и таджикский государственный и партийный деятель, Председатель Верховного Совета Таджикской ССР (1990—1991).
 Аслонов, Одилжон Обидович (род. 1995) — узбекистанский боксёр-любитель и профессионал, серебряный призёр чемпионата Азии (2022).

 Аслонова, Эмма Сергеевна (род. 1973) — узбекский преподаватель, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

См. также 
 Асланов
 Асланович
 Аслоновичи

Примечания